Премьер-министр Туниса — глава правительства Туниса, назначаемый президентом страны. Начиная с момента обретения страной независимости в 1956 году и до 2011 года все премьер-министры принадлежали к правящей партии Демократическое конституционное движение (ранее — Новый Дустур и Социалистическая Дустуровская Партия); затем были премьер-министры принадлежащие к умеренной исламистской Партии возрождения.

Список премьер-министров Туниса с момента обретения независимости

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства Туниса

Политики Туниса
Тунис
Списки:Тунис